Bosznia-Hercegovina
Liplje falu Kotor-Varoš községben, Boszniai Szerb Köztársaságban
Liplje falu Zvornik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gornje Liplje falu Teslić községben, Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Liplje falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Szerbia
Liplje falu Ljig községben, a Kolubari körzetben

Szlovénia
Liplje falu Kamnik községben, Közép-Szlovénia régióban
Liplje falu Postojna községben, Notranjsko-kraška régióban